Тапија има више значења:

 Тапија (Тимиш), је насеље је у Румунији у округу Тимиш у општини Лугож
 Тапија (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Тапија (Сан Андрес Синастла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Тапија (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Тапија Бланка (Сомбререте), насеље је у Мексику у савезној држави Закатекас у општини Сомбререте